Johann Gentzsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Carl Gentzsch (–1811), Gartenbauschreiber und Gartenbaukondukteur in Weimar
 Johann Ernst Gentzsch (–1780), Hofgärtner in Weimar 
 Johann David Gentzsch (–1739), Hofgärtner in Weimar